Rezultati Odprtega prvenstva Francije 1970 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Court je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (prvakinja)
  Billie Jean King (četrtfinale)
  Virginia Wade (četrtfinale)
  Julie Heldman (polfinale)
  Kerry Melville (prvi krog)
  Françoise Dürr (tretji krog)
  Helga Niessen (finale)
  Rosie Casals (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1970